Erling Valvik – diplomatico norvegese
 Ingrid Valvik – attrice norvegese
 Monica Valvik – ciclista norvegese
 Simon Eriksen Valvik – giornalista norvegese
 Svein Inge Valvik – ex discobolo norvegese